Skuhrov est un toponyme qui peut désigner :

Skuhrov, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Skuhrov, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Skuhrov, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec ;
 Skuhrov nad Bělou, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie